Заво́лжск — город (с 1954) в России, административный центр Заволжского района Ивановской области.

Население —  чел. ().

География 
Расположен на левом берегу реки Волги (Горьковское водохранилище), напротив города Кинешма, с которым связан Кинешемским автомобильным мостом, в 105 км к северо-востоку от Иваново. В 4 км от одноимённой железнодорожной станции Северной железной дороги.

История 
Село Владычное (Богоявленское — по храму Богоявления) Кинешемского уезда Костромской губернии известно, по крайней мере, с XVII века. В середине XIX века на территории современного города были построены бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрики (позднее — фибровая фабрика), в 1871 — сернокислотный завод (одно из старейших в России химических предприятий, которому в 2011 году исполнилось 140 лет).

20 февраля 1934 года Президиум ВЦИК постановил «Образовать рабочий посёлок под наименованием Заволжье в составе следующих населенных пунктов Кинешемского района: при химзаводе и фабриках „Фибра“ и „Приволжанка“, Кужлевки, Жилинского, Тихомировского, Нового, Чирковского, Алексинского, Владычного, Чиркова, Скрипцова, Жилина, Уракова, Мяснева и Рябининского с заволжской больницей».

С получением статуса города 4 октября 1954 года был переименован в Заволжск. 

9 октября 1968 года стал районным центром.

Население

Экономика 
Основные промышленные предприятия Заволжска: «Заволжский химический завод им. М. В. Фрунзе» (производство красителей и т. п.) — градообразующее предприятие, фибровая фабрика (фибра листовая, чемоданы и др.), фабрика «Заречье-сервис» (бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия), «Заволжсклён», «Заволжскжелезобетон», предприятия пищевой промышленности, леспромхоз.

Достопримечательности 
 Одной из достопримечательностей города является церковь Богоявления (1778).
 На окраине Заволжска, в селе Бредихино располагалась усадьба Погост астронома Ф. А. Бредихина, который был похоронен в фамильном склепе в 1904 году. Мемориальный музей учёного, располагавшийся в этой усадьбе, сгорел в 1994 году.
 Заволжский городской художественно-краеведческий музей, расположенный в особняке Бурнаевых—Курочкиных. Постоянные выставки:
 Картинная галерея имени народного художника России В.Н. Телина.
 Жизнь и научная деятельность ученого-астронома Ф. А. Бредихина.
 История Заволжского химического завода.
 Комната крестьянского быта.
 Камень крестовик с речки Мережка.
День города — последняя суббота мая (в 2014 году — 60-летие).

Экология 
В городе наблюдается среднеблагоприятная экологическая обстановка. На это прежде всего влияет химический завод и ядерные испытания «Глобус—1», проводившиеся в 1971 году в деревне Галкино, которая находится в тридцати километрах от города.

В конце 2015 года осуществлена полная реабилитация радиационно опасного объекта «Глобус—1». Теперь он соответствует требованиям санитарно-гигиенических нормативов.

Транспорт 

 Автомобильный
Рейсы автобуса в Костромскую область, Островское, регулярное расписание в Кинешму каждые 15-20 минут и др.
 Железнодорожный
Грузовая станция «Заволжск». Пассажирское движение отсутствует. Ближайшая станция с пассажирским движением в городе Кинешма.

Средства массовой информации

Газеты 
 «Авангард» — общественно-политическая газета

Примечания

Литература 
 
 
 
 Шилов М. П. Памятники природы города Заволжска и его окрестностей // Материалы научной конференции «V Плесские чтения. 1994». С. 10-13.

Ссылки 

 Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской области
 
 
 

Города Ивановской области
Города на Волге
Районные центры Ивановской области
Населённые пункты Заволжского района (Ивановская область)
Бывшие посёлки городского типа Ивановской области